La Supercoupe d'Italie féminine de football est une compétition féminine de football créée en 1997 opposant le champion d'Italie au vainqueur de la coupe d'Italie.

Histoire

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 RSSSF

Compétition féminine de football en Italie
 Feminine